L'édition 2013 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Marcel Granollers remporte l'épreuve en simple, Martin Emmrich et Christopher Kas celle en double.

Lauréats 
Marcel Granollers remporte son  en simple en battant en finale Juan Mónaco. Il s'agit du  sur terre battue en carrière de l'Espagnol.

En double, Martin Emmrich et Christopher Kas remportent leur seul titre ensemble en battant en finale František Čermák et Lukáš Dlouhý. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2013
Sport en Autriche en 2013
Tennis masculin en 2013
Tennis en juillet 2013
Tennis en août 2013